Lucernesi – abitanti di Canton Lucerna
Lucernesi – abitanti di Lucerna